Qäm est un personnage de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles.

QAM est aussi un sigle signifiant :
 Quadrature Amplitude Modulation, une technique de modulation en télécommunications.